Аббревиатура НСП может означать следующее:

 НСП (Налог С Продаж) — один из косвенных налогов, взимаемых с потребителей товаров и услуг
 НСП (Народно-социалистическая партия) — социалистическая партия неонароднического направления, созданная в период революции 1905 года в Российской империи
 НСП (Народная судебная палата) — чрезвычайный судебный орган Третьего рейха
 НСП-3 (Ночной Стрелковый Прицел) — стрелковый прицел советского производства
 НСП (Наружный слуховой проход) — костно-хрящевой канал, относящийся к наружному уху и соединяющий его со средним ухом.